Die Saison 2010 der Volleyball-Weltliga war die 21. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 4. Juni und endete am 25. Juli.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die Gruppensieger, der beste Gruppenzweite sowie Gastgeber Argentinien qualifizierten sich für die Finalrunde. In der Finalrunde wurden die Mannschaften in zwei Dreiergruppen eingeteilt und spielten „jeder gegen jeden“. Die beiden besten Mannschaften jeder Finalgruppe erreichten das Halbfinale.

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 21. bis 25. Juli in Córdoba (Argentinien) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Medien 
Alle Spiele mit deutscher Beteiligung wurden in voller Länge live bei Anixe HD und Anixe SD gezeigt.

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen des DVV

2010
Weltliga
Sportsaison 2010